Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Rodionow − rosyjski żeglarz, olimpijczyk
 Dmitrij Rodionow − radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Gieorgij Rodionow – radziecki dyplomata
 Hermogen Rodionow − rosyjski emigrant, kolaborant niemiecki
 Igor Rodionow − radziecki i rosyjski wojskowy i polityk, minister, deputowany
 Michaił Rodionow − radziecki polityk
 Siergiej Rodionow − rosyjski piłkarz